Der Kanton Spincourt war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Verdun, im Département Meuse und in der Region Lothringen; sein Hauptort war Spincourt. Letzter Vertreter im Generalrat des Départements war von 1998 bis 2015 Jean-Marie Missler (DVD). 

Die Umgestaltung des Arrondissements Montmédy 1926 betraf auch den Kanton Spincourt. Der Kanton gehörte seither zum Arrondissement Verdun. 

Der Kanton Spincourt war ca. 289 km² groß und hatte 8031 Einwohner (Stand 2006).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 22 Gemeinden:

Bouligny gehört als einzige Gemeinde nicht zur Communauté de communes du Pays de Spincourt, sondern zur Communauté de communes du Bassin de Landres.

Bevölkerungsentwicklung 

Spincourt
Aufgelöst 2015